Slovo Borgen může znamenat:

 Christiansborg – neformální název kodaňského královského paláce, ve kterém sídlí parlament, Úřad vlády a muzeum 
 Vláda (seriál) – originální název dánského seriálu, který se odehrává v Christiansborgu